Estonija
 Keila (grad u Estoniji)
 Keila (župa)
 Keila (rijeka)
 Keila (vodopad)

 Njemačka
 Keila (grad u Njemačkoj)